Гран-при Абу-Даби 2016 года (официально 2016 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) — автогонка, двадцать первый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 8-й Гран-при Абу-Даби в истории «Формулы-1»), который прошёл с 25 по 27 ноября на трассе «Яс Марина», Абу-Даби, ОАЭ.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 

|}

Гонка 

|}

 Примечания
 1.  Джолион Палмер получил 5 секундный штраф за инициирование столкновения с Карлосом Сайнсом-мл..

Источник:

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Статистика 
 61-й поул Льюиса Хэмилтона
 68-й поул команды Mercedes
 53-я победа Льюиса Хэмилтона и 10-я в сезоне 2016 года
 250-й гран-при у Фелипе Масса
 40-й гран-при у Макса Ферстаппена, Карлоса Сайнса-мл. и Кевина Магнуссена
 20-й гран-при у Джолиона Палмера
 8000 очков у команды Mercedes
 150-я победа у моторов Mercedes

Примечания

Ссылки 
 
 
Официальная информация на сайте www.formula1.com

Гран-при Абу-Даби